Die Open GDF Suez 2012 waren die 20. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Paris. Sie waren als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 6. bis 12. Februar im Stade Pierre de Coubertin statt. In derselben Woche fand vom 5. bis 12. Februar das PTT Pattaya Open 2012 in Pattaya statt.

Titelverteidigerin im Einzel war die Tschechin Petra Kvitová und im Doppel die Paarung Bethanie Mattek-Sands und Meghann Shaughnessy. Sowohl Kvitová als auch Shaughnessy traten in diesem Jahr nicht an, Mattek-Sands schied mit neuer Partnerin bereits in der ersten Runde aus.

Siegerin im Einzel wurde die Deutsche Angelique Kerber, die damit ihren ersten WTA-Titel gewann. Sie besiegte im Finale die Lokalmatadorin Marion Bartoli mit 7:63, 5:7 und 6:3. Bereits im Viertelfinale schaltete sie überraschend die topgesetzte Marija Scharapowa aus, was Kerbers erster Sieg gegen eine Top-5-Spielerin war.
Die US-Amerikanerinnen Liezel Huber und Lisa Raymond gewannen das Doppelfinale glatt in zwei Sätzen gegen Anna-Lena Grönefeld und Petra Martić.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Paris